Le nom de Wallich est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 George Charles Wallich (1815-1899), docteur en médecine et biologiste marin britannique. 
 Nathaniel Wallich (1786-1854), botaniste danois, père du précédent.

Homonymie de patronyme